Aarhorst bezeichnet: 
 Aarhorst, ehemals im Kreis Friedeberg, Dorf in der  Woiwodschaft Lebus in Polen; siehe: Tuczępy (Drezdenko)
 Aarhorst, Berg im Böhmischen Mittelgebirge in Tschechien; siehe: Varhošť